Ли Чен-Гым, другой вариант — Ли Чен Гым (6 февраля 1919 года, село Николаевка, Приморская область — 20 мая 1986 года) — звеньевой колхоза имени Свердлова Верхне-Чирчикского района Ташкентской области, Узбекская ССР. Герой Социалистического Труда (1951).

Биография 
Родился в 1919 году в крестьянской семье в селе Николаевка Приморской области. В 1937 году вместе с родителями депортирован на спецпоселение в Ташкентскую область Узбекской ССР. Окончил 9 классов средней школы в колхозе имени Свердлова Верхне-Чирчикского района. С 1941 года трудился рядовым колхозником, звеньевым полеводческого звена, помощником бригадира в колхозе имени Свердлова Верхне-Чирчикского района.

В 1950 году звено Ли Чен-Гыма получило в среднем с каждого гектара по 141,7 центнеров зеленцового стебля кенафа на участке площадью 8 гектаров. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 мая 1951 года удостоен звания Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

Неоднократно участвовал во Всесоюзной выставке ВДНХ (1955—1957, 1971, 1973).

В 1953 году избирался депутатом Барданкульского сельсовета Верхне-Чирчикского района. В 1956 году вступил в КПСС.

Проработал в колхозе до выхода на пенсию в 1975 году. Персональный пенсионер союзного значения. Скончался в мае 1986 года. Похоронен на кладбище бывшего колхоза имени Свердлова (сегодня — фермерское хозяйство имени Ахмеда Яссави Юкарычирчикского района).

Награды 
 Герой Социалистического Труда
 Орден Ленина — дважды (1951, 1953)
 Медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 Серебряная медаль ВДНХ (1958)
 Бронзовая медаль ВДНХ (1972)
 Почётная Грамота Президиума Верховного Совета Узбекской ССР — дважды (1955, 1956)
 Почётная Грамота Коммунистического райкома Компартии Узбекистана (1976)

Примечания

Литература 
 Шин Д. В., Советские корейцы Герои Социалистического труда, Алматы: Service Press, 2019
 З. В., Пан Н. Г. Герои Социалистического Труда — казахстанцы, Алма-Ата, 1969—1985, тт. 1-5
 Мен Д. В., Квон Л. А., Ким, Советские корейцы Казахстана, Алматы, 1992
 Ким П. Г., Корейцы Республики Узбекистан, Ташкент: Узбекистон. 1993
 Кан Г. В., История корейцев Казахстана, Алматы: Гылым, 1995
 Ким Г. Н., Мен Д. В., История и культура корейцев Казахстана, Алматы: Гылым, 1995
 Ким Б. И., Корейцы Узбекистана. Кто есть кто, Ташкент, 1999

Ссылки 
 Герман Ким, Энциклопедия корё сарам. Герой Социалистического Труда Ли Чен Гым

Герои Социалистического Труда колхоза им. Свердлова Верхне-Чирчикского района